Ignasi Maria Despujol i Chaves (? - Pamplona, 1937), advocat i polític català
 Ignasi Maria Despujol i de Sabater (Manresa, 1867 - Barcelona, 1959), militar català